În limba engleză, conform cuvântului anchor - ancoră, termenul anchorage definește un loc unde un vas poate ancora.  Dar, ca nume propriu, Anchorage s-ar mai putea referi și la

Locuri 

 Anchorage, Alaska, Statele Unite ale Americii, cel mai mare oraș cu acest nume
 Anchorage,  Kentucky, Statele Unite ale Americii
 Anchorage, Islamabad, Pakistan

Muzică 

 Anchorage (cântec), melodie compusă de Michelle Shocked în 1988

Alte utilizări 

 Anchorage Metrolink station, o stație din rețeaua de transport urban Manchester Metrolink

Vezi și 

 Anchor (dezambiguizare)

Nume proprii